Ulica Graniczna w Katowicach
 Ulica Graniczna w Poznaniu
 Ulica Graniczna w Warszawie
 Ulica Graniczna we Wrocławiu
 Ulica Graniczna w Zamościu

Zobacz też:
 Ulica Graniczna – film polski z 1948 r.

Graniczna